Иван Таранов:
 Таранов, Иван Афиногенович (1895—1974) — советский военачальник, генерал-майор.
 Таранов, Иван Георгиевич (1906—1979) — советский архитектор.
 Таранов, Иван Игнатьевич (1899—1965) — Герой Советского Союза.
 Таранов, Иван Николаевич (род. 1986) — российский футболист.
 Таранов, Иван Тихонович (1927—1995) — советский государственный и политический деятель, председатель Ставропольского краевого исполнительного комитета.